Thriller, elsősorban filmes műfaj
 Thriller (1982), Michael Jackson albuma
 Thriller, Michael Jackson dala
 Thriller 25 (2008), Michael Jackson albumának új kiadása
 Thriller 1973–1976 között futott brit televíziós sorozat
 Thriller (1983), Augustus Pablo albuma
 Thriller (2013), a BtoB együttes albuma
 Thriller (amerikai televíziós sorozat)

amerikai tevevíziós sorozat